

Будкув — село в гміні Вінсько Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Будкув — село в гміні Воля-Кшиштопорська Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Будкув — село в гміні Жарнув Опочинського повіту Лодзинського воєводства